Zack y Cody puede referirse a:
 Los personajes ficticios de The Suite Life of Zack and Cody.
 Los personajes ficticios de The Suite Life on Deck.
 Zack y Cody: La Película / The Suite Life Movie, una película original de Disney Channel (2011)

Zack y Cody